Gary R. Roberts, kanadski hokejist, * 23. maj 1966, North York, Ontario, Kanada.

Roberts je bil leta 1984 kot 12. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, za katerega je zaigral v sezoni 1986/86 in katerega je bil član deset sezon. V nadaljevanju kariere je igral tri sezone za Carolina Hurricanes, štiri za Toronto Maple Leafs, po dve za Florida Panthers in Pittsburgh Penguins ter sezono 2008/09 za Tampa Bay Lightning, po kateri je končal kariero. Skupno je v enaindvajsetih sezonah lige NHL odigral 1224 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 438 golov in 472 podaj, ter 130 tekem končnice, kamor se mu je uspelo s klubom uvrstiti štirinajstkrat in na katerih je dosegel 32 golov in 61 podaj. Največji uspeh kariere je dosegel v sezoni 1988/89, ko je s klubom Calgary Flames osvojil Stanleyjev pokal. Leta 1996 je prejel Bill Masterton Memorial Trophy, v letih 1992, 1993 in 2004 pa je bil izbran za Tekmo vseh zvezd.

Pregled kariere 

|-
| Ottawa 67's
| OHL
| 82/83
| 
| 53
| 12
| 8
| 20
| 
| 83
| 
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 19
|-
| Ottawa 67's
| OHL
| 83/84
| 
| 48
| 27
| 30
| 57
| 
| 144
| 
| 13
| 10
| 7
| 17
| 
| 62
|-
| Ottawa 67's
| OHL
| 84/85
| 
| 59
| 44
| 62
| 106
| 
| 186
| 
| 5
| 2
| 8
| 10
| 
| 10
|-
| Moncton Golden Flames
| AHL
| 84/85
| 
| 7
| 4
| 2
| 6
| 
| 7
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa 67's
| OHL
| 85/86
| 
| 24
| 26
| 25
| 51
| 
| 83
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Guelph Platers
| OHL
| 85/86
| 
| 23
| 18
| 15
| 33
| 
| 65
| 
| 20
| 18
| 13
| 31
| 
| 43
|-
| Moncton Golden Flames
| AHL
| 86/87
| 
| 38
| 20
| 18
| 38
| 
| 72
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 86/87
| 
| 32
| 5
| 10
| 15
| 
| 85
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 87/88
| 
| 74
| 13
| 15
| 28
| 
| 282
| 
| 9
| 2
| 3
| 5
| 
| 29
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 88/89
| 
| 72
| 22
| 16
| 38
| 
| 250
| 
| 22
| 5
| 7
| 12
| 
| 57
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 89/90
| 
| 78
| 39
| 33
| 72
| 
| 222
| 
| 6
| 2
| 5
| 7
| 
| 41
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 90/91
| 
| 80
| 22
| 31
| 53
| 
| 252
| 
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 18
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 91/92
| 
| 76
| 53
| 37
| 90
| 
| 207
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
| 
| 58
| 38
| 41
| 79
| 
| 172
| 
| 5
| 1
| 6
| 7
| 
| 43
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 93/94
| 
| 73
| 41
| 43
| 84
| 
| 145
| 
| 7
| 2
| 6
| 8
| 
| 24
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
| 
| 8
| 2
| 2
| 4
| 
| 43
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 95/96
| 
| 35
| 22
| 20
| 42
| 
| 78
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 97/98
| 
| 61
| 20
| 29
| 49
| 
| 103
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 98/99
| 
| 77
| 14
| 28
| 42
| 
| 178
| 
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
| 
| 69
| 23
| 30
| 53
| 
| 62
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
| 
| 82
| 29
| 24
| 53
| 
| 109
| 
| 11
| 2
| 9
| 11
| 
| 0
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
| 
| 69
| 21
| 27
| 48
| 
| 63
| 
| 19
| 7
| 12
| 19
| 
| 56
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
| 
| 14
| 5
| 3
| 8
| 
| 10
| 
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
| 
| 72
| 28
| 20
| 48
| 
| 84
| 
| 13
| 4
| 4
| 8
| 
| 10
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 05/06
| 
| 58
| 14
| 26
| 40
| 
| 51
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 06/07
| 
| 50
| 13
| 16
| 29
| 
| 71
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 06/07
| 
| 19
| 7
| 6
| 13
| 
| 26
| 
| 5
| 2
| 2
| 4
| 
| 2
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 07/08
| 
| 38
| 3
| 12
| 15
| 
| 40
| 
| 11
| 2
| 2
| 4
| 
| 32
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 08/09
| 
| 30
| 4
| 3
| 7
| 
| 27
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1507
| bgcolor="#7FFF00" | 593
| bgcolor="#7FFF00" | 635
| bgcolor="#7FFF00" | 1228
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 3227
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 466
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti Ottawa 67's
Hokejisti Moncton Golden Flames
Hokejisti Guelph Platers
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Zmagovalci Stanleyjevega pokala